На запад:
 На запад — британо-ирландский приключенческий семейный фильм 1992 года.
 На запад — боснийская драма 2005 года.

На Запад:
 На Запад — американский немой комедийный фильм 1925 года, режиссёр Бастер Китон.
 На Запад — американский комедийный фильм 1940 года.
 На Запад — американский мини-сериал 2005 года.

См. также 
Go West (значения)